Christian Lovén ist der Name folgender Personen:

* Christian Lovén (Politiker, 1765) (1765–1854), schwedischer Großhändler und Politiker
 Christian Lovén (Politiker, 1835) (1835–1904), schwedischer Mediziner und Politiker